Корнелис Вилхелмюс (Кес) Рёйтер (; родился 8 октября 1943 года) — нидерландский футболист, игравший на позиции центрального защитника, выступал за амстердамские команды «Аякс» и «Де Волевейккерс».

Спортивная карьера 

Воспитанник амстердамского «Аякса». Будучи игроком молодёжного состава амстердамцев вместе с Бартом Северейнсе вызывался в молодёжную сборную Нидерландов.

В основном составе клуба дебютировал 22 декабря 1963 года в матче чемпионата Нидерландов против клуба НАК, завершившемся вничью со счётом 2:2.. За два сезона за амстердамцев Рёйтер отыграл 19 матчей в чемпионате Нидерландов. В 1965 году вместе с двумя резервистами «Аякса» Андрисом ван Дейком и Тоном Фенсом перешёл в клуб «Де Волевейккерс».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте afc-ajax.info 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Де Волевейккерс»